K-диапазон имеет несколько совершенно разных значений:
 K-диапазон — установленный IEEE диапазон микроволнового излучения от 18 до 26,5 ГГц
 K-диапазон — устаревшая классификация НАТО для диапазона 20-40 ГГц
 K-диапазон (также «полоса К») — используемый в астрономии диапазон в инфракрасной области спектра (около 136 ТГц)

См. также 
 Ka-диапазон
 Ku-диапазон